Ale může být:
 Ale – druh svrchně kvašeného piva
 Ale (město) – město v provincii Västra Götaland ve Švédsku
 Ale (album) – název alba Petra Nagyho
 ale – spojka odporovací/stupňovací

Externí odkazy